K39 ou K.39 peut faire référence à plusieurs œuvres musicales :
 Concerto no 2 en si bémol majeur, K. 39, concerto de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 39, œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres